Toto je seznam sídel v Chorvatsku začínajících na písmeno L.

Reference

Chorvatské seznamy
L